Hrouda může být:

hrouda – půdní slepenec, půdní agregát
Hrouda (příjmení) – české příjmení

hory, kopce, vrchy a vyvýšeniny
Hrouda (452 m) – vrch v Ralské pahorkatině v okrese Česká Lípa zjz. od Cvikova
Hrouda (Žulovská pahorkatina) – vyvýšenina ve Vidnavské nížině u obce Velká Kraš v okrese Jeseník (289 metrů nad mořem)

ulice
Na Hroudě, ulice v Praze 10

jiný 
rodná hrouda – český frazém označující rodiště, rodný kraj